Али Эрен Демирезен (; род. 2 апреля 1990, Самсун, Турция) — перспективный турецкий боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Участник Олимпийских игр (2016), серебряный призёр Средиземноморских игр (2013), многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион Европы по версии WBO European (2018—2019, 2021—н.в.) в тяжёлом весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 15-я (июль 2022) и является 1-м среди турецких боксёров тяжёлой весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занимает: 10-ю строчку рейтинга WBO, 25-ю строку рейтинга IBO и 37-ю строку рейтинга WBC, — входя в ТОП-25 лучших тяжеловесов всего мира.

Биография 
Али Эрен Демирезен родился 2 апреля 1990 года в городе Самсун, Турция. Заниматься боксом начал в возрасте четырнадцати лет в 2005 году, проходил подготовку в Стамбуле в боксёрском клубе «Фенербахче».

Любительская карьера 
Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2013 года, когда вошёл в основной состав турецкой национальной сборной и побывал на домашних Средиземноморских играх в Мерсине, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте тяжёлой весовой категории — в решающем финальном поединке уступил титулованному итальянцу Роберто Каммарелле. Позже выиграл домашний международный турнир «Ахмет Джёмерт» в Стамбуле, в частности в финале взял верх над достаточно сильным англичанином Джозефом Джойсом. Боксировал на чемпионате мира в Алма-Ате, но попасть здесь в число призёров не смог — уже в стартовом поединке потерпел поражение от россиянина Магомеда Омарова.

В 2014 году стал чемпионом Турции в тяжёлом весе, вновь был лучшим на «Ахмет Джёмерт», победил на Кубке губернатора в Санкт-Петербурге и на Мемориале Ахмата Кадырова в Грозном. На чемпионате Европейского Союза в Софии в четвертьфинале его победил француз Тони Йока.

На Европейских играх 2015 года в Баку проиграл в четвертьфинале азербайджанцу Магомедрасулу Меджидову, тогда как на мировом первенстве в Дохе был побеждён Джозефом Джойсом. На чемпионате Европы в Самокове так же остановился в четвертьфинале, проиграв немцу Флориану Шульцу. При этом Демирезен добавил в послужной список серебряную награду, полученную на Мемориале Бочкаи в Дебрецене — в финале уступил венгру Иштвану Бернату.

В 2016 году снова стал серебряным призёром Мемориала Бочкаи, на сей раз в решающем поединке проиграл хорвату Филипу Хрговичу. На европейской олимпийской квалификации в Самсуне занял третье место и тем самым удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако в первом же поединке категории свыше 91 кг со счётом 0:3 потерпел поражение от Филипа Хрговича и сразу же выбыл из борьбы за медали.

Профессиональная карьера 
Вскоре по окончании Олимпиады 2016 года Демирезен покинул расположение турецкой сборной и уже в октябре 2016 года успешно дебютировал на профессиональном уровне.

Выступая преимущественно на территории Германии, в марте 2018 года завоевал вакантный титул чемпиона Европы в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Впоследствии благополучно защитил полученный чемпионский пояс. Отметился победой в рейтинговом поединке над известным британским тяжеловесом Майклом Спроттом (42-27).

Бой с Эфе Аджагба 
20 июля 2019 года на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) Демирезен провёл конкурентный 10-ти раундовый бой с опытным нигерийским нокаутёром Эфе Аджагба (10-0, 10 KO), которому проиграл единогласным решением судей (счёт: 93-97, 91-99 — дважды).

Бой с Адамом Ковнацким 
30 июля 2022 года на арене Барклайс-центра в Нью-Йорке (США) единогласным решением судей (счёт: 96-94, 97-93 — дважды) победил опытного поляка Адама Ковнацкого (20-2).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Али Эрен Демирезен — страница на сайте vRINGe.com
 Али Эрен Демирезен — страница на сайте Ringside24.com
 
 Али Эрен Демирезен — биография на сайте АИБА
 

Боксёры Турции
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Боксёры-проспекты